Droga krajowa B17 (Austria)
 Droga krajowa B17 (Niemcy)